Су́йсарь () — старинная деревня в составе Заозерского сельского поселения Прионежского района Республики Карелия, комплексный памятник истории.

География 
Расположена на западном берегу Кондопожской губы в северо-западной части Онежского озера.

История 
С XV века поселение в составе Обонежской пятины Новгородской земли.

С конца XIX века село включало деревни: Суйсарь на острове, Северную Суйсарь, Среднюю Суйсарь, Южную Суйсарь (Педри-Наволок), Кулля, была построена Ильинская церковь (сгорела в 1993 году), школа, две водяные мельницы.

В довоенное время действовал Суйсарский лесозаготовительный пункт Прионежского лесхоза, имелась узкоколейная железная дорога с конной и мотовозной тягой.

В 1957 году деревни суйсарьского гнезда были юридически объединены в село.

Население

Известные люди 
 Крестьянин деревни Суйсарь Абрамов Василий Андреевич, участник Русско-японской войны, сигналист 123-го Козловского полка, был награждён знаком отличия военного ордена Святого Георгия 4-й степени.
 Крестьянин деревни Суйсарь Ерошкин Иван Андреевич (1893—1916), участник Первой мировой войны, младший унтер-офицер, был награждён знаком отличия военного ордена Святого Георгия 4-й степени. Убит в бою.
 Крестьянин деревни Суйсарь Горбачёв Степан Игнатьевич, участник Первой мировой войны, младший унтер-офицер, был награждён знаком отличия военного ордена Святого Георгия 4-й степени.

Достопримечательности 
 Памятник архитектуры XIX века — кузница из деревни Суйсарь была перенесена в музей-заповедник «Кижи».

Примечания

Литература 
 Село Суйсарь : История, быт, культура / И. Е. Гришина, Т. В. Краснопольская, К. К. Логинов и др.; [Отв. ред. Т. В. Краснопольская, В. П. Орфинский]. — Петрозаводск : Изд-во Петрозав. гос. ун-та, 1997. — 295 с. : ил., ноты; 24 см; ISBN 5-230-08993-8
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 3: Р — Я. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2011. — С. 148—384 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0127-8 (т. 3)

Населённые пункты Прионежского района